De Italiaanse  rivier Liro (Como) 
De Italiaanse  rivier Liro (Sondrio) 
De Italiaanse gemeente Dosso del Liro
De Duitse "roofbank" Lippmann, Rosenthal & Co. (Sarphatistraat)